Chirivía puede referirse a:

 El nombre común de la planta Berula erecta, una planta perenne que forma estolones en la base donde las raíces se encuentran en el fango, a menudo bajo el agua.
 El nombre común de la planta Pastinaca sativa, una raíz que se emplea como hortaliza.